dzięgiel (Angelica) – rodzaj bylin z rodziny selerowatych
Miejscowości w USA:
 Angelica – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Angelica – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Angelica – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
 Angelica – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano

Gminy w USA:
 Angelica (ang. Angelica Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Angelica (ang. Angelica Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano